Trim anche detto compensatore – aletta mobile montata sull'equilibratore e talvolta sul timone degli aeroplani
 Trim – località dell'Irlanda
 Trim – vecchia circoscrizione elettorale dell'Irlanda britannica
 Trim – comando che permette ad un sistema operativo di indicare i blocchi che non sono più in uso in un'unità a stato solido